

Topónimos

Estados Unidos 
 Charlotte (Carolina do Norte)
 Charlotte (Iowa)
 Charlotte (Michigan)
 Charlotte (Tennessee)
 Charlotte (Texas)
 Charlotte Harbor
 Charlotte Park
 Port Charlotte

Outros países 
 Charlotte (São Vicente e Granadinas)
 Charlotte Amalie — capital das Ilhas Virgens Americanas

Outros usos 
 Charlotte (banda) — banda japonesa de visual kei
Good Charlotte — banda de rock dos Estados Unidos
Charlotte Hornets — time de basquete da NBA
Charlotte Independence — clube de futebol da cidade de Charlotte, Carolina do Norte
Charlotte (anime) — série de anime e mangá

 
Desambiguações de topônimos